Quilmes (stad), een stad in Argentinië
Quilmes (partido), de partido waarin deze stad ligt
Quilmes AC, een voetbalclub
Quilmes (bier), een Argentijns biermerk